Bo Diddley — дебютный альбом пионера рок-н-ролла и иконы блюза Бо Диддли, выпущенный в 1958 году на лейбле Chess. Запись представляет собой сборник синглов Диддли с 1955 года, и тем самым содержит несколько наиболее известных и влиятельных его песен.

Список композиций

Над альбомом работали 
 Бо Диддли — вокал, гитара
 Джером Грин — вокал («Bring It to Jerome»), маракас
 Фрэкн Киркленд — ударные
 Клифтон Джеймс — ударные
 Отис Спэнн — фортепиано
 Лафайет Лик — фортепиано
 Вилли Диксон — бас-гитара
 Билли Бой Арнольд — губная гармоника («I'm a Man») 
 Литтл Уолтер — губная гармоника («Diddley Daddy»)
 Лестер Давенпорт — губная гармоника («Pretty Thing», «Bring It to Jerome»)
 Литл Уилли Смит — губная гармоника («Diddy Wah Diddy»)
 Джоди Уильямс — гитара
 The Moonglows — бэк-вокал («Diddley Daddy», «Diddy Wah Diddy»)
 Пегги Джонс — бэк-вокал («Hey! Bo Diddley»), гитара
 The Flamingos — бэк-вокал («Hey! Bo Diddley»)
 Чак Стюарт — обложка

Хит-парады

Примечания 

Дебютные альбомы 1958 года
Сборники на английском языке